Fage steht für: 
 Fage, Luxemburger Molkerei
 Abkürzung für den schweizerischen Ausbildungsberuf Fachangestellte Gesundheit
 Fage Editions, französischer Buchverlag in Lyon

Fage ist der Familienname folgender Personen:
 Antoinette Fage (1824–1883), französische römisch-katholische Ordensfrau und Ordensgründerin
 Jean-Louis Fage (1883–1964), französischer Meeresbiologe, Arachnologe und Speläologe
 John Donnelly Fage (1921–2002), britischer Historiker